Montrol kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Montrol (kulle i Antarktis),

Frankrike 

 Montrol-Sénard, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 

Robotskapade Antarktisförgreningar